Diana har flere betydninger:

 Diana (pigenavn) – et dansk pigenavn.
 Diana (gudinde) – romersk jagtgudinde.
 Prinsesse Diana (1961–1997) – engelsk prinsesse, Prins Charles' første kone.
 stednavne
 Diana (Madagaskar) – region i Madagaskar